Alesja Kuzněcovová (* 30. března 1992 Bratsk) je ruská zápasnice–judistka, vicemistryně Evropy.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v Bratsku pod vedením Natalije Duruové. V ruské seniorské reprezentaci se pohybovala od roku 2013 v superlehké váze. Do příchodu své sparringpartnerky Iriny Dolgovové držela post reprezentační jedničky. Od roku 2017 startuje v pololehké váze do 52 kg.

Vítězství 
 2013 - 1x světový pohár (Čching-tao)
 2014 - 1x světový pohár (Tchaj-pej)

Výsledky

Odkazy

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Alesji Kuzněcovové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Alesji Kuzněcovové na Judobase.org

Ruské judistky
Juniorské mistryně Evropy v judu
Narození 30. března
Narození v roce 1992
Narození v Bratsku
Žijící lidé
Ženy